Auto da Compadecida — peça teatral de Ariano Suassuna
 A Compadecida — filme brasileiro de 1969
 Os Trapalhões no Auto da Compadecida — filme brasileiro de 1987
 O Auto da Compadecida (minissérie) — minissérie brasileira de 1999
 O Auto da Compadecida (filme) — filme brasileiro de 2000

 O Auto da Compadecida 2 — Filme de 2024

Desambiguação
Desambiguações de teatro
Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão